Александр Ладновский (; 1815, Люблин — 1891, Краков) — польский актёр и драматург.

Собрание его произведений было издано в 1859—1863; лучшие из них: «Berek zapiecętowany», «Pan Stefan z Pokucia» и «Lokaj za Pana». Ладновский написал также историческую повесть: «Eudoksyja Czartoryska czyli Tatarzy na Podolu» (1860).

Театральные произведения Ладновского в жанре фарса считались банальными, но имели популярность благодаря мастерству исполнявших их актёров, в частности, Хелены Моджеевской и Юзефа Дамсе.

Отец актрисы Александры Ракевич.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Актёры Польши
Драматурги Польши
Родившиеся в 1815 году
Умершие в 1891 году
Актёры XIX века